Захариха — название населённых пунктов:

Россия 
 Захариха — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Захариха — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Захариха — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Захариха — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Захариха — деревня в Раменском районе Московской области.
 Захариха — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.

См. также 
 Захариха — река в России, приток Вятки.